Виторга́н — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Виторган, Максим Эммануилович (род. 1972) — российский актёр, режиссёр.
 Виторган, Эммануил Гедеонович (род. 1939) — советский и российский актёр.